Каарис (), настоящее имя Оку Арман Ньякури (; род 30 января 1980 года) — французский рэпер из Севрана. Его дебютный альбом был выпущен на Therapy Music / AZ / Universal Music 21 октября 2013 года.

Проживает в Севране, в северо-восточном пригороде Парижа, (департамент Сен-Сен-Дени). Родители из Кот-д’Ивуара. Он начал читать рэп в 1999 году, и выпустил свой первый микстейп уже в 2001 году. Через некоторое время отправился в родной Кот-д’Ивуар, но вернулся во Францию после политических волнений на родине. В 2007 году он запустил очередной микстейп "43eme Bima", который привел к появлению нового лейбла - "French Cut Music".

Каарис пишет большинство своего материала в сотрудничестве с продюсером, известным как Therapy. Бегло говорит на китайском и корейском.

Дискография

Aльбомы

Микстапы и уличные альбомы

Синглы 

C участием

Другие записанные песни

Фильмография 
 Fastlife (2014)
 Braqueurs (2015)
 Overdrive (2017)
 Lucas (2018)

Bнешние ссылки 
 Official website 
 Facebook 
 Kaaris on IMDb

Рэперы Франции